Yordanov (en bulgare : Йорданов ; francisé en Yordanoff) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  (« Jourdain ») ; il est notamment porté par :

Aleksandar Yordanov Aleksandrov (1975-), footballeur bulgare ;
Boyan Yordanov (1983-), volleyeur bulgare ;
Emilia Yordanova (1989-), biathlète bulgare ;
Ivaylo Yordanov (1968-), footballeur bulgare ;
Luben Yordanoff (1926-2011), violoniste bulgare naturalisé monégasque, père de Wladimir ;
Nikola Yordanov (1938-1991), footballeur bulgare ;
Wladimir Yordanoff (1954-2020), acteur français, fils de Luben.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare